Lemarchand ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Lemarchand (1908–1974), französischer Schriftsteller
 Romain Lemarchand (* 1987), französischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Lemarchand, Pseudonym von Håvard Jørgensen, norwegischer Gitarrist und Sänger